
Termin -{HMM}- ima više značenja.

 Skriveni Markovljev model (), statistički metod
 Teški meromiozin (), fragment mišićnog proteina miozina